Kumbija kan syfta på följande platser:

Gambia 

 Kumbija (ort i North Bank), 
 Kumbija (ort i Upper River),